James West (1703-1772), homme politique et antiquaire britannique ;
 , inventeur américain, inventeur du microphone à électret ;
 James West, manager britannique du Manchester United ;
 James E. West, maire de Spokane dans l'État de Washington ;
 James E. West, premier cadre Chef Scout des Boy Scouts of America.